Petre Steinbach (Temesvár, 1 de janeiro de 1906 – Alemanha, 1996) foi um futebolista romeno que competiu na Copa do Mundo FIFA de 1930.

Futebolistas da Roménia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1930